Priess ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Priess (1911–1938), deutscher Spanienkämpfer

 James R. Priess, US-amerikanischer Entwicklungsbiologe
 Marie Priess (1885–1983), deutsche Widerstandskämpferin
 Ursula Priess (* 1943), Schweizer Literaturwissenschaftlerin, Heilpädagogin und Schriftstellerin
 Viktor Priess (1908–1999), deutscher Kommunist, Komintern- und GRU-Funktionär und Spanienkämpfer
 Winfried Priess (1931–2012), deutscher Boxtrainer

Siehe auch:
 Prieß
 Pries
 Preece
 Briess